Stephen eller Steve Walsh kan syfta på bland andra:

 Stephen Walsh (1859–1929), brittisk fackföreningsman och politiker
 Stephen Walsh (född 1942), brittisk musikvetare och journalist
 Stephen Walsh (född 1960), nyzeeländsk längdhoppare
 Steve Walsh (född 1951), amerikansk musiker
 Steve Walsh (född 1964), engelsk fotbollsspelare
 Steve Walsh (född 1972), nyzeeländsk rugbydomare